John Humphrey House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 John Humphrey House (Connecticut), ID-Nr. 90001755
 John Humphrey House (Illinois), ID-Nr. 05000114